Lok kan syfta på:

Lok – ett järnvägsfordon avsett att dra vagnar på järnväg
Lok (musikgrupp) – en svensk rockgrupp
Lok (planet) – en planet i Stjärnornas krig-universumet
Lok – en liten sjö främst i södra Norrland och norra Svealand, se tjärn